Siebenschläferkapelle steht für:
 Siebenschläferkapelle (Ebersburg), Landkreis Fulda, Hessen
 Siebenschläferkapelle (Stegaurach), Landkreis Bamberg, Bayern